Каринка — река в России, протекает в Республике Татарстан. Впадает справа в реку Тойма. Длина реки составляет 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Нижнекамского гидроузла и до устья, без реки Вятка, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Тоймы
Реки Елабужского района